«You Are The One» — сингл альбому «Stay on These Roads» норвезького гурту a-ha, випущений 1988 року.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Композиції

7"

3" maxi

12"

Посилання 
 You Are The One (21.11.88)
 Офіційне відео «You Are The One» на YouTube

Сингли 1988
Пісні a-ha